

Ferrara I
Collegio elettorale di Ferrara I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ferrara I – collegio elettorale del Regno d'Italia

Ferrara II
Collegio elettorale di Ferrara II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ferrara II – collegio elettorale del Regno d'Italia

Altri
Collegio elettorale di Ferrara – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Ferrara – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)
Collegio elettorale di Ferrara III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ferrara - Cento – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Ferrara - Via Bologna – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)